Здесь представлен список городов Австрии.

В Австрии каждая община (нем. Gemeinde) статистически считается городом, если её население более 10 000 человек. Согласно статистическим данным, представленным Статистическим управлением Австрии совместно с Австрийской ассоциацией городов, на 1 января 2009 года в Австрии был 71 город с населением более 10 000 человек.

В отличие от этого в Австрии существуют муниципально-правовые статусы населённых пунктов:

Штатутарштадт (нем. Statutarstadt) — городская община с особым статусом (уставной город).
 Городские общины (нем. Stadtgemeinde) — общины, имеющие официальный городской статус.
 Ярмачная община (нем. Marktgemeinde) — ярмарочная или торговая община, не считается городом, если население не превышает 10 000 человек.
 Сельская община (нем. Landgemeind) — является одной из самых низких форм на муниципальном уровне.
 Кадастровая община (нем. Katastralgemeinden) — общины, включающие в себя самые малые населённые пункты.

В уставном городе (Statutarstadt) должно быть не менее 20 000 жителей. Существует несколько уставных городов, где численность населения меньше данного значения, но исторически они имеют права города. На территории Австрии расположено 25 городов населением более 20 000 жителей, 12 из которых являются уставными городами.

Статус города (Stadtgemeinden) не зависит от численности населения. Поэтому в Австрии есть ряд городов, которые не соответствуют критериям численности населения. Например, город Личау с населением 2176 человек. По состоянию на 1 января 2013 года насчитывалась 201 община со статусом города.

Список 
Ниже представлен список городов (нем. Stadt) и торговых общин (нем. Marktgemeinde) Австрии с населением более 10 000 человек по данным на 2016 год. Жирным выделены столицы федеральных земель.

Города Австрии по алфавиту

А 
Аберзее

Абзам

Абсдорф

Абтенау

Абфальтерсбах

Адаггер-Штифт

Адмонт

Айзенштадт

Айх

Аксамс

Аллентштайг

Альбершвенде

Альпбах

Альпендорф

Альтаусзе

Альтенмаркт

Альтенмаркт-Теннеберг

Альтхайм

Амштеттен

Ангер

Ангерн

Апетлон

Арнольдштайн

Аспанг-Маркт

Атнанг-Пуххайм

Аттерзе

Афленц

Ахенкирх

Ашбах-Маркт

Б 
Бад-Аусзе

Бад-Блайберг

Бадгастайн

Бад-Глайхенберг

Бад-Гойзерн
Бад-Дойч

Баден

Бад-Ишль

Бад-Кляйнкирххайм

Бад-Кройзен

Бад-Леонфельден

Бад-Миттерндорф

Бад-Радкерсбург

Бад-Санкт-Леонхард

Бад-Тацмансдорф

Бад-Фёслау

Бад-Фишау

Бад-Халль

Бад-Хофгастайн

Бад-Целль

Бад-Шаллербах

Бёделе

Берндорф

Бернштайн

Бецау

Бисамберг

Бихльбах

Бишофсхофен

Блайбург

Блуденц

Боденсдорф

Брайтенфурт

Бранд

Бранденберг

Браунау

Брегенц

Брикслегг

Брукк

Брунн

Бургау

В 
Ваграйн

Вайдринг

Вайдхофен-ан-дер-Ибс

Вайдхофен-ан-дер-Тайя

Вайсенбах

Вайсенкирхен

Вайтерсфельден

Вайтра

Вайц

Вальхзе

Варт

Ваттенс

Вельс

Вена

Венс

Вёргль

Верфен

Вильдон

Винер-Нойштадт

Винклерн

Вольфсберг

Г 
Гальнойкирхен

Гальтюр

Гаргеллен

Гарс

Гаттендорф

Гафленц

Гашурн

Гензерндорф

Герас

Герлос

Гётценс

Гётцис

Гинцлинг

Глайсдорф

Гланегг

Глоггнитц

Гмунден

Гмюнд

Гмюнд

Гнадендорф

Гнезау

Голлинг

Гольс

Госсау

Грайн

Грайфенбург

Графенштайн

Грац

Грёдиг

Грис

Гриффен

Гросарль

Грос-Вайкерсдорф

Гросгерунгс

Гросгмайн

Гроспетерсдорф

Гросраминг

Гюммерн

Гюссинг

Д 
Далас

Дамюльс

Доберсберг

Добль

Дойч-Ваграм

Дойчкройц

Дойчландсберг

Дорен

Дорнбирн

Дорфгастайн

Дюрнштайн

Е 
Енбах

Еннерсдорф

З 
Зальбах

Зальфельден

Зальцбург

Заттейнс

Зекирхен

Зельрайн

Земмеринг

Зерфаус

Зефельд

Зигграбен

Зиллиан

Зильц

Зирнинг

Золль

Зольден

И 
Ибс

Имст

Иннсбрук

Ишгль

Й 
Йохберг

К 
Кайндорф

Кальванг

Кальс

Кальтенбах

Капль

Капрун

Капфенберг

Карлштайн

Кематен

Кематен

Кёссен

Кётшах-Маутен

Кефермаркт

Кирхбах

Кирхберг

Кирхберг

Кирхдорф

Кирхшлаг

Кицбюэль

Клагенфурт

Клостернойбург

Кляйнлобминг

Книттельфельд

Копль

Корнойбург

Кремс

Кремсмюнстер

Кундль

Кутаи

Куфштайн

Л 
Ла

Лавамюнд

Лакирхен

Ланген

Лангенлойс

Лангенфельд

Ландэкк

Лебниц

Ленд

Леобен

Леоберсдорф

Леоганг

Лех

Либенау

Либенфелс

Лиенц

Лилиенфельд

Линц

Лицен

Личау

Лойташ

Лоосдорф

Лофер

Лустенау

См. также 
 Города Бургенланда
 Города Зальцбурга
 Города Каринтии
 Города Нижней Австрии
 Города Тироля
 Города Форарльберга
 Города Штирии
 Список населенных пунктов Австрии

Примечания 

 
Австрия
Списки:Австрия